

Persone 
 Alessandro Ruspoli, II principe di Cerveteri (1708-1779) – principe italiano
 Alessandro Ruspoli, IX principe di Cerveteri (1924-2005) – nobile e attore italiano
 Bartolomeo Ruspoli (1697-1741) – cardinale italiano
 Camillo Ruspoli (1788-1864) – militare spagnolo
 Camillo Ruspoli (1865-1944) – nobile italiano
 Emanuele Ruspoli (1837-1899) – nobile, politico e ingegnere italiano 
 Esmeralda Ruspoli (1928-1988) – attrice italiana
 Eugenio Ruspoli (1866-1893) – esploratore italiano 
 Francesco Maria Marescotti Ruspoli (1672-1731) – marchese e principe italiano
 Francesco Ruspoli, III principe di Cerveteri (1752-1829) – principe italiano
 Maria Pia Ruspoli (1950) – attrice italiana 
 Maria Ruspoli (1888-1976) – nobildonna italiana 
 Mario Ruspoli (1925-1986) – fotografo italiano
 Roberto Ruspoli (1972) – conduttore televisivo italiano
 Sforza Ruspoli (1927-2022) – politico e banchiere italiano

Storia di famiglia 
 Ruspoli – nobile e antica famiglia italiana